Raynham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Raynham (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina